Santiurde de Reinosa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santiurde de Reinosa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santiurde de Reinosa är huvudsakligen kuperad. Santiurde de Reinosa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Santiurde de Reinosa. Runt Santiurde de Reinosa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reinosa,  km sydväst om Santiurde de Reinosa. Omgivningarna runt Santiurde de Reinosa är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien